.uk (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Kingdom) — национальный домен верхнего уровня для Великобритании. Первоначально выделенный в соответствии с буквенным кодом Великобритании (по ISO-3166-1) домен .gb был впоследствии заменён на .uk. До 2014 года разрешалась регистрация только доменов третьего уровня в доменных зонах — .co.uk, ltd.uk, me.uk, net.uk, org.uk, plc.uk, ac.uk, gov.uk, mod.uk, mil.uk, nhs.uk, police.uk, nic.uk, .sch.uk. Управляется компанией Nominet UK — . В 2013 году руководство Nominet, после двух длительных консультаций, которые проходили в течение этого года, приняло решение открыть свободную регистрацию доменов второго уровня в зоне .uk, которая стартовала 10 июня 2014 года. За всеми владельцами доменных имен .co.uk (либо .org.uk, если домен в зоне .co.uk отсутствует), зарегистрированных не позднее 28 октября 2013 года (либо после этой даты, но до запуска зоны 10 июня 2014 года — в том случае, если право на домен не зарезервировано за владельцем домена с иным суффиксом), бесплатно резервируются аналогичные домены второго уровня в зоне .uk в течение 5 лет. За отведенное время они должны будут решить, платить ли им за «новую версию» своего доменного имени.

На конец октября 2015 года зарегистрировано 10 млн доменов .uk.

Национальный домен верхнего уровня — UK не используется как национальный домен верхнего уровня в стандартах административно-территориального деления территории государства ISO 3166, вместо него используется аббревиатура — GB.

Требования к регистрируемым доменам 
Домены, регистрируемые в доменной зоне .uk, должны соответствовать требованиям, предъявляемым регистратором к доменам третьего уровня.
 Минимальная длина имени — 2 символа.
 Максимальная длина имени домена, учитывая домен третьего уровня, — .co.uk, ltd.uk, me.uk, net.uk, org.uk, plc.uk, ac.uk, gov.uk, mod.uk, mil.uk, nhs.uk, police.uk, nic.uk, .sch.uk — 63 символа.
 Имя домена может состоять из букв латинского алфавита (a-z), цифр (0-9) и тире (—, -).
 Имя домена не может начинаться или заканчиваться символом тире (—, -).
 Имя домена не может содержать последовательность двух тире подряд (  - -, — -, - —, — —).
 Имя домена не может начинаться с последовательности символов (x n - -).
 Имя домена минимальной длины, не может состоять только из букв (ab.co.uk).
 Допускается только цифровое или цифро-буквенное двухсимвольное имя (a1.co.uk, 12.co.uk).
 Имя домена не может совпадать с сочетанием символов доменов верхнего уровня.

Домены второго уровня 
Домены второго уровня, условия использования, требования, регламентированные пользователи.

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 ISO 3166-2:GB

Ссылки 
 Сведения whois для домена .uk на сайте IANA
 Информация о доменной зоне .uk в «Перечне доменов ccTLD и соответствующих им стран» Инфоцентра компании RU-CENTER

Примечания 

Интернет в Великобритании
Национальные домены верхнего уровня